Лев Никитович Гущин (род. 5 июля 1944) — советский и российский журналист, главный редактор газеты «Московский комсомолец» (1977—1983), журнала «Огонёк» (1991—1997) и «Литературной газеты» (1999—2001).

Биография 
Родился в 1944 году.
 Работал типографским рабочим.
 Служил срочную службу в Советской Армии ВС Союза ССР.
 С 1967 года работал во Всесоюзном научно-исследовательском электротехническом институте.  
 Находился на комсомольской работе, был секретарем Гагаринского райкома ВЛКСМ, первым секретарем Кунцевского райкома ВЛКСМ Москвы. 
 Окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «экономист» в 1968 году.
 С 1977 по 1983 год возглавлял газету «Московский комсомолец».
 С 1983 по 1984 год — редактор отдела газеты «Советская Россия».
 С 1984 по 1987 — заместитель главного редактора газеты «Комсомольская правда».
 С 1987 года — первый заместитель главного редактора журнала «Огонёк».
 1991—1997 — главный редактор журнала «Огонёк».
 1999—2001 — главный редактор «Литературной газеты».
 С марта 1998 года занимал должность президента ЗАО «Издательская и рекламная группа „Метрополис“».

Награды 
 Орден Почёта (16 декабря 1999 года) — за заслуги в области печати и в связи со 100-летием со дня выхода первого номера журнала
 Награждён двумя орденами «Знак Почёта»
 Благодарность Президента Российской Федерации (25 июля 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году

См. также 
 Мы (телесериал)

Примечания

Ссылки 
 Лев Гущин, бывший главный редактор «Огонька» о нелегкой судьбе журнала

Выпускники ВЗФЭИ
Журналисты России
Журналисты СССР
Главные редакторы «Литературной газеты»
Главные редакторы журнала «Огонёк»
Колумнисты
Журналисты газеты «Московский комсомолец»
Первые секретари районных (в городах) комитетов ВЛКСМ